Воро́нежская энциклопе́дия — универсальное справочно-энциклопедическое издание, в котором в алфавитном порядке опубликованы сведения об административном устройстве, истории и культуре Воронежской области, а также общественно-политической жизни, экономическом развитии и природно-климатических условиях. В энциклопедии содержатся краткие биографии людей, оставивших значительный след в истории развития Воронежской земли. Цель создания энциклопедии — кратко охарактеризовать регион и дать о нём некоторые сведения.

Энциклопедия содержит более 5000 статей, 3100 фотографий, включая портреты персоналий, карты, схемы. Работа над энциклопедией велась более 4 лет — с июля 2004 года по декабрь 2008 года. Среди 328 авторов — 16 докторов и 24 кандидата наук. Издание осуществлено по инициативе администрации Воронежской области.

Издана в Воронеже в 2008 году на базе фонда «Центр духовного возрождения Чернозёмного края», напечатана в полиграфической фирме «Воронеж».

По состоянию на 2023 год выпущено в свет 2 тома по 522 страниц каждый:
 Том 1: «А—М»
 Том 2: «Н—Я»

В энциклопедии использованы фотоматериалы из архивов: Фонда «Центр духовного возрождения Чернозёмного края», Государственного архива Воронежской области, редакций газет «Воронежский курьер», «Коммуна», «Игрок Черноземья», журнала «Аллея спорта», Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

В 2013 году выдвигалось предложение о переиздании энциклопедии с изменением формата книги и количества томов.

Тематические разделы и рабочие группы 
 Наука и образование — Н. О. Баранова, Б. М. Даринский (д.ф.-м.н.), М. Г. Загуменная (к.и.н.), Г. П. Иванова (к.и.н.), М. Д. Карпачёв (д.и.н.), А. С. Паневин (д.и.н.), В. Н. Плаксин (д.и.н.), Ю. В. Пыльнев (к.и.н.), М. Е. Разиньков (к.и.н.), Н. Н. Удоденко
 История — А. Н. Акиньшин (к.и.н.), В. В. Бойков, А. З. Винников (д.и.н.), В. Н. Глазьев (д.и.н.), Н. А. Комолов (к.и.н.), Э. В. Комолова (к.и.н.), Т. Н. Литвинова (к.и.н.), В. В. Макаров (к.и.н.), С. В. Маркова (к.и.н.), П. А. Попов (к.и.н.), С. А. Попов (к.фил.н.), А. Т. Синюк (д.и.н.), С. И. Филоненко (д.и.н.)
 Культура и спорт — В. А. Алленова (к.и.н.), З. Я. Анчиполовский (к.и.н.), Б. П. Векслер, Л. Л. Дитко, В. Д. Добромиров, В. Л. Елецких, Н. П. Красикова, М. А. Кривцова (к.иск.), Л. В. Кригер, О. Г. Ласунский (к.фил.н.), П. А. Лепендин, М. И. Лунёва, Р. В. Лютая, Е. Ф. Слепых, Г. Я. Сысоева, Н. Н. Тимофеев, В. М. Фефелов (к.и.н.), Г. А. Чесноков (к.арх.н.), Т. И. Шишкина, Т. В. Юрова (к.иск.)
 География, геология и биология — С. А. Куролап (д.г.н.), В. М. Мишон (д.г.н.), В. И. Федотов (д.г.н.), Г. В. Холмовой (д.г.-м.н.), Н. М. Чернышов (чл.корр. РАН), И. С. Шевцов (к.г.н.)
 Общественно-политическая жизнь — Л. И. Кондратенко (к.ф.н.), Ю. И. Лаптева (к.пол.н.), В. И. Сальников (к.пол.н.), А. А. Слинько (д.пол.н.)

Редакционный совет 
В. Г. Кулаков (председатель), В. И. Ключников (зам.председателя), А. М. Колядин, М. Д. Карпачёв, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий (Фомин), В. Г. Кобяшев, И. Д. Образцов, В. В. Гуров, И. П. Донских, А. О. Милова, Я. Е. Львович, И. Г. Росляков, Н. А. Ткаличева, И. В. Транькова, И. А. Щёлоков, В. Т. Титов

Редакционная коллегия 
М. Д. Карпачёв (гл.ред.), А. Н. Акиньшин (зам.гл.ред.), О. Г. Ласунский, В. В. Макаров (отв.секретарь), Л. Ф. Попова (худ.ред.), А. А. Слинько, В. И. Федотов, В. Н. Эйтингон

Авторы 

<li> Абакумов В. М.
<li> Агафонов В. А.
<li> Агибалов Ю. В.
<li> Акименко Н. С.
<li> Акиньшин А. Н. (к.и.н.)
<li> Алёхин В. Т.
<li> Алленова В. А. (к.и.н.)
<li> Альшсва Т. А.
<li> Амелькин А. О.
<li> Андрей (Тарасов), архимандрит
<li> Андросова Н. В.
<li> Анохин А. А.
<li> Анучина Я. А.
<li> Анчиполовский З. Я. (к.и.н.)
<li> Апальков Ю. А.
<li> Арзамасцева Л. П.
<li> Асеева Н. В.
<li> Астапова Л. И.
<li> Атякшин Д. А.
<li> Афанасьева А. Л.
<li> Ахтырцев Б. П.
<li> Бакалова В. В.
<li> Баранова Н. О.
<li> Бахтин В. В.
<li> Бегенев И. М.
<li> Белоусов А. А.
<li> Белоусова Л. С.
<li> Вельская Н. И.
<li> Битюцкий В. И.
<li> Бойков В. В.
<li> Бойкова И. П.
<li> Бондаренко Н. Т.
<li> Борейко B. C.
<li> Борисов Д. А.
<li> Бортникова И. И.
<li> Будаков В. В.
<li> Бурыкин В. Н.
<li> Бухонов К. Г.
<li> Быба Т. Н.
<li> Валиулин P. M.
<li> Векслер Б. П.
<li> Венгеров П. Д.
<li> Верменич Ю. Т.
<li> Винников А. З. (д.и.н.)
<li> Водопьянов А. Ю.
<li> Воробьев Ф. А.
<li> Воронин А. Н.
<li> Вульфф Д.
<li> Вязовой М. П.
<li> Гаврилов С. Н.
<li> Гладких К. К.
<li> Глазьев В. Н. (д.и.н.)
<li> Гоголева А. А.
<li> Голубев А. А.
<li> Гончаров А. И.
<li> Гончаров Ю. Ф.
<li> Гордышева А. А.
<li> Горошков Н. П.
<li> Григоренко И. А.
<li> Григорьевская А. Я.
<li> Грошенко Г. А.
<li> Гусев Ю. К.
<li> Данилевская Т. Г.
<li> Данилов В. И.
<li> Данилов И. Ф.
<li> Даринский Б. М. (д.ф.-м.н.)
<li> Делицын В. В.
<li> Делицына Л. Ф.
<li> Дементьева Е. Ю.
<li> Денисенко Д. М.
<li> Дитко Л. Л. †
<li> Дмитренко А. П.
<li> Дмитриев Д. А.
<li> Дмитриева В. А.
<li> Добромиров В. Д.
<li> Докучаев А. Т.
<li> Долгих В. В.
<li> Дранник Т. В.
<li> Дремух А. П.
<li> Дронов И. А.
<li> Дынин В. И.
<li> Дьяков Д. С.

<li> Елецких В. Л.
<li> Елютина И. Н.
<li> Ермолаев В. Н.
<li> Есауленко И. Э. (д.м.н., проф.)
<li> Ефремов Э. П.
<li> Ефремова С. А.
<li> Журавлёв В. А.
<li> Заварзина Л. Э.
<li> Загоровский П. В.
<li> Загузина А. Ю.
<li> Загумённая М. Г. (к.и.н.)
<li> Задорожний В. Г.
<li> Зарытовская А. И.
<li> Захарова Е. Ю.
<li> Звонарёв А. Е.
<li> Земсков A. M.
<li> Зименкова-Аметистова О. Н.
<li> Зорников И. Н.
<li> Иванова Г. П. (к.и.н.)
<li> Кадыров В. А.
<li> Кажикин А. А.
<li> Казарян Н. К.
<li> Калинина О. Б.
<li> Калиновская О. В.
<li> Карасёва Т. В.
<li> Карпачёв М. Д. (д.и.н.)
<li> Касатов А. С.
<li> Квасов А. Ю.
<li> Квиндт Д. В.
<li> Кисленко В. В.
<li> Китаева Р. И.
<li> Климов А. С.
<li> Ковылов В. К.
<li> Кокорева И. Л.
<li> Колмаков В. Б.
<li> Комолов Н. А. (к.и.н.)
<li> Комолова Э. В. (к.и.н.)
<li> Компаоре Н. Б.
<li> Кондратенко Л. И. (к.ф.н.)
<li> Коновалова Е. Н.
<li> Коноплин В. Ф.
<li> Коноплина Л. В.
<li> Коротких Г. Л.
<li> Костин В. А.
<li> Костянский Р. Б.
<li> Котарев В. И.
<li> Котлярова И. В.
<li> Кравченко Н. В.
<li> Красикова Л. В.
<li> Красикова Н. П.
<li> Красильников В. Г.
<li> Красюков А. П.
<li> Кривцова М. А. (к.иск.)
<li> Кригер Л. В.
<li> Кряженков А. Н.
<li> Кузин К. И.
<li> Кузнецов В. И.
<li> Кузнецов Н. Я.
<li> Куролап С. А. (д.г.н., проф.)
<li> Кутарев М. И.
<li> Куцеволов А. А.
<li> Лаптева Ю. И. (к.пол.н.)
<li> Ласунский О. Г. (к.фил.н.)
<li> Лебедев А. В.
<li> Леликова Н. К.
<li> Лепендин П. А.
<li> Литвинова Т. Н. (к.и.н.)
<li> Лихацкий Ю. П.
<li> Лунёва М. И.
<li> Лупарева И. Н.
<li> Лущик Г. Н.
<li> Лылов А. И.
<li> Лылова М. И.
<li> Лютая Р. В.
<li> Макаров В. В. (к.и.н.)
<li> Макарцов О. А.
<li> Макеев Н. В.
<li> Малахов И. Д.
<li> Маркова С. В. (к.и.н.)
<li> Марчуков В. А.
<li> Масалыкин А. И.
<li> Матвеев Ю. П.

<li> Махинова Н. В.
<li> Мацаева Л. И.
<li> Медведев А. П.
<li> Меликян С. А.
<li> Меснянкина О. В.
<li> Мещеряков Н. П.
<li> Мещерякова А. О.
<li> Мизин А. И.
<li> Минаков А. Ю.
<li> Минаков В. М.
<li> Митрофан (Шкурин), игумен
<li> Михалёв О. Ю.
<li> Михалёва Т. А.
<li> Михно В. Б.
<li> Мишон В. М. (д.г.н., проф.)
<li> Молотков С. П.
<li> Моциэнок В. Э.
<li> Муковнина Л. М.
<li> Нагалин А. В.
<li> Наумов О. Н.
<li> Негробов О. П.
<li> Негробов С. О.
<li> Немировский А. И.
<li> Нестеров Ю. А.
<li> Никулин П. П.
<li> Новиков И. Я.
<li> Новикова Л. В.
<li> Нумеров А. Д.
<li> Обуховский В. В.
<li> Осенняя Н. А.
<li> Охремчик С. А.
<li> Паневин А. С. (д.и.н.)
<li> Панин С. С.
<li> Панова В. И.
<li> Парфёнов A. M.
<li> Парфёнов В. А.
<li> Пащенко А. И.
<li> Пащенко О. М.
<li> Пензин С. Н.
<li> Пепельникова О. Е.
<li> Переславцева Р. С.
<li> Перцев В. А.
<li> Петропавловский В. Е.
<li> Плаксин В. Н. (д.и.н.)
<li> Платонов В. Е.
<li> Погорельцев Е. Н.
<li> Погребенченко С. В.
<li> Пойманов П. А.
<li> Пономарев В. А.
<li> Пономарева А. В.
<li> Попов П. А. (к.и.н.)
<li> Попов С. А. (к.фил.н.)
<li> Попова Л. Ф.
<li> Поросёнков Ю. В.
<li> Послухаев Н. И.
<li> Постылов П. А.
<li> Простаков Н. И.
<li> Прохорова О. В.
<li> Пухова Т. Ф.
<li> Пыльнев Ю. В. (к.и.н.)
<li> Разиньков М. Е. (к.и.н.)
<li> Расторгуев В. И.
<li> Резников К. М.
<li> Ренитунов С. В.
<li> Решетов A. M.
<li> Русанов А. В.
<li> Рыженко Г. Н.
<li> Рыклис И. Т.
<li> Рылов В. Ю.
<li> Рязанцев А. Б.
<li> Савко А. Д.
<li> Савко К. А.
<li> Садовский Б. Н. (д.ф.-м.н.)
<li> Сальников В. И. (к.пол.н.)
<li> Сапельников С. Ф.
<li> Сафонов И. Е.
<li> Сафронова Ю. М.
<li> Свиридов В. В.
<li> Седаев А. А.
<li> Селезнёв Ю. В.
<li> Серебряков И. В.
<li> Сидорова Н. И.

<li> Синюк А. Т. (д.и.н.)
<li> Сисикина И. Б.
<li> Скобелкина О. А.
<li> Слепых Е. Ф.
<li> Слинько А. А. (д.пол.н.)
<li> Смагин В. В.
<li> Смирнова А. Я.
<li> Соколов А. Ю.
<li> Соколова Т. Г.
<li> Соловьёва И. В.
<li> Сорокин А. С.
<li> Сорокин Е. Ф.
<li> Серебрянский А. Б.
<li> Степанова Е. Д.
<li> Сукочева С. Н.
<li> Суркова Е. В.
<li> Сухов И. В.
<li> Сухочева С. П.
<li> Сысоева Г. Я.
<li> Сычёв А. И.
<li> Таранков В. И.
<li> Терещенко В. Т.
<li> Тимофеев Н. Н.
<li> Тишанинова Н. В.
<li> Тищенко В. В.
<li> Толкачёва С. П.
<li> Трегуб А. И.
<li> Троицкий Г. В.
<li> Удоденко Н. Н.
<li> Устьянцева О. Ю.
<li> Фёдоров С. Н.
<li> Федотов В. И. (д.г.н.)
<li> Федотов С. В.
<li> Фефелов В. М. (к.и.н.)
<li> Филипцева С. В.
<li> Филоненко Н. В.
<li> Филоненко С. И. (д.и.н.)
<li> Фирсов Б. А.
<li> Фирсова И. С.
<li> Фомина Л. П.
<li> Франовская Г. Н.
<li> Хабаров А. В.
<li> Харченко Н. Н.
<li> Химин А. Н.
<li> Хицова Л. Н.
<li> Ховансков А. А.
<li> Ходося М. Г.
<li> Холмовой Г. В. (д.г.-м.н.)
<li> Хрипякова В. Я.
<li> Цыбин М. В.
<li> Чалый П. Д.
<li> Чеботарёва С. И.
<li> Черванёв В. А.
<li> Черкасов В. В.
<li> Чернобаева Т. Н.
<li> Черных В. Н.
<li> Чернышёва Г. Т.
<li> Чернышов Н. М. (чл.корр. РАН)
<li> Черняева М. И.
<li> Чесноков Г. А. (к.арх.н.)
<li> Чигарев Г. Г.
<li> Шамаев В. Г. (к.ю.н.)
<li> Шамрай В. А.
<li> Шевцов И. С. (к.г.н.)
<li> Шевченко Е. А.
<li> Шеншин Д. Ф.
<li> Шепеленко Е. С.
<li> Шилов Д. Н.
<li> Шишкина Т. И.
<li> Шлыков И. П.
<li> Шпуль В. Г.
<li> Шуляковский А. Е.
<li> Щеглов Д. И.
<li> Щербинин В. П.
<li> Эйтингон В. Н.
<li> Юрасов А. Н.
<li> Юрова Т. В. (к.иск.)
<li> Юрченко А. К.
<li> Юсубова Л. А.
<li> Яблонских Л. А.
<li> Яковлев В. Н. (д.м.н., проф.)
<li> Яну И. Г.

Выходные параметры 
УДК 03(470.324) 
ББК 92(2Рос—4Вор) 
В 75

Литература

См. также 
 Литература Воронежской области

Примечания 

Культура Воронежа
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке
Книги о Воронежской области
Книги 2009 года